Norco ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Norco (Kalifornien), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Kalifornien
 Norco (Louisiana), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Louisiana

Sonstiges:

 Norco Bicycles, ein kanadischer Fahrradhersteller
 Norco, ein Handelsname für das Opioid-Schmerz-Kombinationspräparat Hydrocodon/Paracetamol